Genova
 Villa Croce (Carignano) in via Jacopo Ruffini 3, nel quartiere di Carignano
 Museo d'arte contemporanea Villa Croce
 Villa Croce (Castelletto) in corso Solferino 31, nel quartiere di Castelletto

Pagine correlate 
 Ville di Genova